Pieter Vries (politicus) (1915-1992); Pieter Gerben Vries, Nederlands burgemeester
 Pieter Vries (wielrenner) (1975), voormalig Nederlands wielrenner